Agate Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Agate Creek (Bijou Creek), Fluss im Elbert County, Bundesstaat Colorado
 Agate Creek (Tomichi Creek), Fluss im Gunnison County, Bundesstaat Colorado
 Agate Creek (South Fork South Platte River), Fluss im Park County, Bundesstaat Colorado
 Agate Creek (Yampa River), Fluss im Routt County, Bundesstaat Colorado
 Agate Creek (South Fork Smith River), Fluss im Bundesstaat Montana
 Agate Creek (Nordpazifik), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Agate Creek (Yellowstone River), Fluss im Bundesstaat Wyoming
 Little Agate Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 North Fork Agate Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado

in Australien:
 Agate Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson Rivers in Queensland, Australien.

Siehe auch:
 Moss Agate Creek
 North Fork Moss Agate Creek
 South Fork Moss Agate Creek